Ви́ктор Григо́рьев:
 
 
 Григорьев, Виктор Петрович (1925—2007) — российский филолог.